Dvouhra juniorek US Open 2014 probíhala v první polovině září 2014. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Chorvatská obhájkyně titulu, Ana Konjuhová, nastoupila jen do kvalifikace ženské dvouhry.

Premiérový grandslamový titul vybojovala 16letá nenasazená Marie Bouzková z Česka, která ve finále zdolala ukrajinskou turnajovou devítkou Anhelinu Kalininovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6 a oplatila jí tak porážku z minulého roku z 1. kola. Poté, co díky jednomu brejku vyhrála Bouzková první sadu 6–4, byl druhý set mnohem vyrovnanější. Za stavu 5–5 totiž Češka vzala podání své ukrajinské sokyni a šla podávat na vítězství v turnaji. V následném gemu pak vedla už 40:15 a měla 2 mečboly, avšak Ukrajinka oba odvrátila a hru v následné shodě získala na svoji stranu. Češku ale tenhle gem nerozhodil a v následném tie-breaku dokázala triumfovat poměrem 7–5, díky čemuž vyhrála celý turnaj.

Při svém pátém startu v grandslamové juniorce navíc prošla celým turnajem bez ztráty setu. Navíc si poradila se čtyřmi nasazenými hráčkami, mezi nimiž byla i poslední vítězka juniorského Wimbledonu Lotyška Jeļena Ostapenková. K tomu všemu se ještě stala první českou vítězkou dívčího US Open. Do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsala 375 bodů.

Při ceremoniálu pak Bouzková řekla: „Jsem šokovaná, že jsem vyhrála. Od prvního zápasu jsem byla soustředěná a z každé výhry jsem měla radost, ale teď jsem úplně nadšená.“ Na otázku, zda se o jejím vítězství dozví někdo ze špičkových českých tenistů se Bouzková začervenala a řekla: „Já si to nemyslím,“ ale ke svému překvapení jí jeden z jejích tenisových idolů Petra Kvitová prostřednictvím Twitteru pogratulovala k triumfu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

US Open 2014
Juniorský tenis v roce 2014